Vlag van Noordwijk (Zuid-Holland)
Vlag van Noordwijk (Groningen)